SOWAHD () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 315 амінокислот, а молекулярна маса — 33 803.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки